«Cebadera» puede referirse a: 
 Cebadera, bolsa que se llena con forraje y se cuelga sobre el hocico de los caballos
 Cebadera, vela cuadra que cuelga bajo el bauprés en la proa de un barco
 Cebadera, cajón donde se guarda la cebada